Фонд (от фр. fonds, ) може да се отнася за:

 Парични средства събирани и отпускани по предназначение с определена цел, примерно хедж фонд, инвестиционен фонд, пенсионен фонд, социалноосигурителен фонд, здравноосигурителен фонд и т.н.;
 Ресурс;
 Стоков запас.

Вижте също 
 Фондация (организация)
 Финансова пирамида